Zittauer Fastentuch steht für folgende Fastentücher:

 Großes Zittauer Fastentuch, 1472 angefertigt
 Kleines Zittauer Fastentuch, 1573 angefertigt